Antoine Queudeville (Schifflange, ) luxemburgi nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A Luxemburgi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 1964-ben terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzést vezetett. A luxemburgi nemzetközi játékvezetők rangsorában, a világbajnokság-Európa-bajnokság sorrendjében többedmagával az 5. helyet foglalja el négy találkozó szolgálatával. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 1978-ban vonult vissza.

Világbajnokság 
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Argentínába a XI., az 1978-as labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB bíróként delegálta az afrikai zónában.

Európa-bajnokság 
Három  európai-bajnokság döntőjéhez vezető úton Olaszországba a III., az 1968-as labdarúgó-Európa-bajnokságra, Belgiumba a IV., az 1972-es labdarúgó-Európa-bajnokságra, illetve Jugoszláviába az V., az 1976-os labdarúgó-Európa-bajnokság ra az UEFA JB játékvezetőként alkalmazta.

Források 

 
 

Luxemburgi labdarúgó-játékvezetők